Rombo pode referir-se a:

 Losango — um quadrilátero equilátero
 Rombo (instrumento musical) — um aerofone livre
 Ilhéus Secos — ilhéus desabitados situados no arquipélago do Cabo Verde, também conhecidos como Ilhéus do Rombo
 Kilimanjaro (região) — distrito de Rombo na Tanzânia
 Evasão de divisas — desfalque financeiro
 Fissura — divisão ou rachadura num corpo contínuo

Desambiguação